Haugeland est un nom de famille norvégien notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (1945–2010), philosophe américain ;
 Ronny Haugeland (né en 1976), illustrateur et auteur de bande dessinée norvégien ;
 Trygve Haugeland (1914–1998), homme politique norvégien.

Notes et références 

en:Haugeland